Boti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Boti, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Mexiko 

 Boti (ort), Delstaten Mexiko, Acambay de Ruíz Castañeda, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar